

Industria musicale 
 Cut-out (industria musicale), si riferisce a LP, musicassette, CD, o altri supporti di registrazione, venduti ad un prezzo particolarmente scontato.

Fotografia 
 Cut-out, tecnica di ritocco fotografico.